Tronche est un mot du langage familier désignant le visage.
 La Tronche est une commune française située dans la région Rhône-Alpes.
 Tronche est un nom de famille répandu dans le département de la Corrèze.
 Les Tronches (Revenge of the Nerds) est un film américain sorti en 1984.

Patronyme 

 Anne Tronche (1936-2015), critique française d'art contemporain.
 Lucas Tronche (1999-2015), garçon français disparu  à Bagnols-sur-Cèze.